Иван Арсидес Бартон Сиснерос (; ) — сальвадорский футбольный судья. Рефери ФИФА с 2018 года.

Карьера 
На национальном уровне Бартон регулярно работает в высшей сальвадорской лиге. В сезоне 2020/21 годов он обслуживал финал турнира первого тура между Альянса и Агила (окончательный счет 3:0).

С 2018 года является судьёй ФИФА. Дебютировал в октябре 2018 года в товарищеском матче между Перу и США. В том же году судил чемпионат Северной и Центральной Америки среди юниоров до 20 лет, где, среди прочего, работал и на финале. На Золотом кубке 2019 года отработал три игры, в том числе один полуфинал. На Золотом кубке 2021 года он также входил в состав судейской бригады и судил игру в предварительном раунде. Регулярно привлекается в качестве главного судьи в клубных соревнованиях в Северной и Центральной Америке. В сезоне 2020/21 годов он обслуживал финал Лиги КОНКАКАФ, в котором коста-риканский «Алахуэленсе» выиграл у соотечественников «Депортиво Саприсса» со счетом 3:2. В сезоне 2021/22 он судил первый матч финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между мексиканским «УНАМ Пумас» и американским «Сиэтл Саундерс».

Свой первый серьёзный международный опыт Бартон приобрёл работая на чемпионате мира U-17 2019 в Бразилии, по итогам которого отсудил три матча, включая полуфинал. На Олимпийском футбольном турнире в Токио в 2021 году он был одним из 25 главных судей и отработал в общей сложности два матча, в одном из которых удалил с поля немецкого футболиста Максимилиана Арнольда.

В мае 2022 года ФИФА назначила его одним из 36 главных судей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Олимпийские игры 2020

Чемпионат мира 2022 года

Личная жизнь 
Бартон изучал химию в Университете Сальвадора и после окончания обучения работал ассистентом химической лаборатории в Сан-Сальвадоре.

Примечания 

Футбольные судьи Сальвадора
Судьи на летних Олимпийских играх 2020 года
Судьи чемпионата мира по футболу 2022